Maarbach ist ein Gewässername:

 Maarbach (Agger), linker Zufluss der Agger nach Neuhonrath, Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Maarbach oder Marbach (Hüller Bach), linker Quellbach des Hüller Bachs, bis Hordel, kreisfreie Stadt Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Maarbach (Saar), linker Zufluss der Saar bei Könen, Stadt Konz, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Maarbach (Kondeler Bach), linker Zufluss des Kondeler Bachs (zu einem Altarm der Saar) vor Düppenweiler, Gemeinde Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Maarbach (Walsdorfer Bach), rechter Zufluss des Walsdorfer Bachs (zum Felschbach, zum Niedereherbach, zum Ahbach) nach Walsdorf, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Marbach